Une nature morte est un type de peinture représentant des objets inanimés.

En peinture, 
 Nature morte, tableau peint par Claude Monet en 1864 ;
 Nature morte, tableau peint par Serge Férat en 1914.

Dans d'autres domaines, 
 Nature morte, œuvre musicale de Honegger de 1917 ;
 Nature morte, téléfilm de 2013.

Voir aussi